Valois (França), comarca francesa
 Dinastia de Valois, dinastia francesa
 Comtat de Valois, comtat i ducat feudal